Tom Watson fait notamment référence à :

 Tom Watson (1860-1915), manager de football anglais ;  
 Tom Watson (1932-2001), acteur écossais ; 
 Tom Watson (1949-), golfeur américain ; 
 Tom Watson (1957-), MP du Royaume-Uni ; 
 Tom Watson (1982-), surnommé Kong, pratiquant anglais de MMA.